Иван Приблудный (настоящее имя Яков Петрович Овчаренко; 1 (14) декабря 1905, село Безгиново, Старобельский уезд, Харьковская губерния, Российская империя — 13 августа 1937, Москва, СССР) — русский  советский поэт.

Принадлежал к кругу «новокрестьянских» поэтов, входил в окружение Сергея Есенина.

Репрессирован в 1937 году, реабилитирован посмертно.

Биография 
Родился в крестьянской семье.
Обучался в земской школе, окончив три класса.

В 1920 году покинул родное село, работал после этого некоторое время батраком и пастухом, выступал в труппе бродячего цирка, а в декабре того же года поступил в 17-ю кавалерийскую дивизию Червонного казачества под командованием Г. И. Котовского. Служа добровольцем в дивизии, получил прозвище, ставшее впоследствии его поэтическим псевдонимом.

Начальник особого отдела дивизии, заметив поэтический дар своего бойца, снабдил его рекомендательным письмом к секретарю Краснопресненского райкома партии Москвы Г. Беленькому и направил в столицу.

В 1921 году Приблудный был принят в московский интернат для одарённых детей.

Валерий Брюсов, ознакомившись со стихами Приблудного, в 1922 году пригласил начинающего поэта обучаться в возглавляемом им Высшем литературно-художественном институте.

Учась в «Брюсовском институте», Приблудный знакомится, а затем и сближается с Сергеем Есениным, который отзывается о молодом поэте так: «Замечательная стерва и талантливый поэт, очень хороший…». Известно о фотографии Есенина с его дарственной надписью Приблудному следующего содержания: Милому Приблудному
с нежностью великой
и непобедимой

С. Есенин.
апрель 1924.

В 1923 году стихи Приблудного впервые публикуются в журнале «Красная нива». В том же году составляется и первый литературный сборник Приблудного под названием «Гость из Украины. Стихи. 1923, январь — июль», который, однако, в свет не вышел.

После смерти В. Брюсова и прекращения существования его института Приблудный переводится в Ленинградский университет, но не заканчивает его и возвращается в Москву в 1926 году. За время пребывания в Ленинграде знакомится с поэтом Николаем Брауном и музыкантом Леонидом Утёсовым.

В том же 1926 году выходит в свет первый сборник стихов Приблудного — «Тополь на камне» (книга предваряется посвящением «любимому учителю» Сергею Есенину, к этому времени уже погибшему).

В 1926 участвует в вечере в честь Константина Вагинова, где, по словам М. М. Бахтина, во время выступлений были нападки на Вагинова со стороны Приблудного.

В 1931 году издаётся второй (и последний прижизненный) сборник стихов Приблудного — «С добрым утром».

Во второй половине 1920-х годов Приблудного вербует ОГПУ в качестве своего секретного агента-осведомителя. Однако поэт не оправдывает ожиданий чекистов: в 1931 году Приблудный фактически рассекречивает себя, а в ОГПУ сообщает, что оно «преувеличивает политическое значение поступающих в его распоряжение агентурных данных о политической нелояльности поведения тех или иных лиц».

В том же 1931 году в журнале «Смена» появляется критическая рецензия на новую книгу стихотворца за подписью В. Волкова и И. Любовича, обвинивших Приблудного в «мелкой буржуазности». Страница 24 журнала полностью занята язвительной статьёй под названием «Дайте Приблудному квартиру!». В статье разгромлен новый сборник Приблудного «С добрым утром», приводятся выдержки, которыми обосновывается непонимание поэтом масштабов нового строительства, его стремление к воспеванию «отсталости». Статья сопровождена карикатурой Кукрыниксов, изображающей Приблудного в майке, с гитарой под мышкой, который тянет руку для рукопожатия к стоящим перед ним трём смехотворным фигуркам, в которых легко узнаются трое новокрестьянских поэтов: Пётр Орешин, Сергей Клычков и Николай Клюев.

Появилась и другая негативная рецензия — в журнале «На литературном посту» Лев Гладков писал: «На многих стихах Приблудного можно заметить несомненное влияние С. Есенина. Подобно ему, он любит разговаривать с вещами и животными с той аффектацией, слезливой сентиментальностью, которая была характерна для Есенина. Волна упадочничества не прошла мимо Приблудного…».

За всё это, а также за распространение эпиграммы на Ворошилова, поэта арестовывают 17 мая 1931 года и ссылают в Астрахань.

Возвратившись из ссылки в Москву в 1935 году, был вынужден жить у бывшей жены, поскольку собственного жилья у него не было. Затем поселился в комнате одной из полуподвальных квартир в доме на Малой Дмитровке. Существовал на случайные заработки, жил в нищете. Пытался вступить в Союз писателей СССР, но получил отказ.

Второй арест — 7 апреля 1937 года. По делу поэта в НКВД был вызван Евгений Пермяк, который дал на него показания. Приблудный был обвинен в участии в контрреволюционной террористической организации поэтов, подготовке терактов против руководителей большевистской партии и правительства СССР. По некоторым свидетельствам, находясь в тюрьме, Приблудный сочинял ёрнические стихи в адрес наркома НКВД Н. Ежова. Осужден 13 августа 1937 года Военной коллегией Верховного Суда СССР, приговорён к расстрелу. Казнён немедленно после вынесения приговора вместе с ещё 26-ю приговорёнными в тот день, в числе которых были литераторы Николай Зарудин, Борис Губер и Александр Воронский.

Реабилитирован посмертно 24 ноября 1956 года, в 1985 году посмертно принят в члены Союз писателей СССР.

Семейная жизнь 
Весной 1923 года Приблудный на поэтическом вечере впервые познакомился со своей будущей женой Натальей Петровной Зиновьевой (впоследствии — Милоновой) (1906—2000 гг.), в то время — студенткой Литературного института, дочерью врача-психиатра Петра Михайловича Зиновьева, лечившего Есенина.

Сама Наталья Петровна впоследствии так описывала свои первые впечатления от знакомства с Приблудным: «Небольшого роста, широкоплечий, мускулистый, свежее лицо подростка, тёплые карие глаза… Читал он стихотворение „О чернобровая Украйна“, и, кажется, стихи о дедке… Простые ясные стихи мне очень понравились. Читал он прекрасно, без свойственного многим поэтам „подвывания“, неназойливо подчеркивая ритм и музыкальность стиха и так же неназойливо расставляя смысловые интонации. Голос был достаточно сильный, с легкой хрипотцой».

В 1926 году молодые люди поженились, но к 1929 году брак распадается. Согласно воспоминаниям Натальи Петровны, это произошло по причине неумения Приблудного наладить семейный быт и обеспечить семью: «Я выкручивалась, заложила в ломбарде свои золотые часики, подарок бабушки в предвидении моего замужества (мне так и не удалось их выкупить), Иван занимал направо и налево. А когда получал деньги, покупал роскошные гостинцы, ненужные мелочи и… мы опять сидели на бобах».

Н. П. Милоновой посвящён рассказ Валентина Сорокина «Верба одинокая», при этом сам Приблудный является одним из действующих лиц этого рассказа.

Личность, восприятие современниками 

Приблудный имел в литературных кругах своего времени репутацию честного, добродушного человека, шутника и весельчака, балагура. Он был постоянным участником пьяных загулов Есенина, что нашло отражение в некоторых есенинских стихотворениях, в частности, Никогда я не забуду ночи, посвящённом Софье Андреевне Толстой.

Как отмечала позже Н. Милонова, Приблудный вполне разделял с Есениным «славу скандалиста», хотя зачинщиком большинства драк и скандалов, по её мнению, был именно Есенин, а Ивану приходилось выступать в роли его защитника.

Возможно, что Иван Приблудный послужил Михаилу Булгакову прототипом (или одним из прототипов) для создания образа Ивана Бездомного. В частности, в пользу этой версии свидетельствуют некоторые совпадения между реальными фактами из биографии Приблудного и описанными в булгаковском романе деталями похождений Бездомного (потасовка в ресторане).

В записных книжках Ильи Ильфа имеется следующая запись: «По улице бежит Иван Приблудный. В зубах у него шницель. Ночь».

Поэтическое творчество 
По мнению некоторых исследователей, Приблудного можно — в поэтическом смысле — смело считать учеником Есенина и в этом отношении примыкавшим к школе новокрестьянских поэтов. Так, отмечается влияние есенинских рифм и мотивов (антиурбанистика, разочарованность в людях, поэтизация природы и т. д.) на поэзию Приблудного.

С другой стороны, те же исследователи констатируют, что поэтика Приблудного вместе с тем отлична от поэтики Есенина отсутствием романтизации и мифологизации природно-национального; конфликт между природно-национальным и социальным в поэзии Приблудного описывается в более упрощённой форме, нежели у Есенина, и посредством более реалистичного поэтического языка. Кроме того, называется и такое отличие поэзии Приблудного от новокрестьянских поэтов старшего поколения, как не свойственный последним оптимизм, при этом отмечается, что «стих Приблудного более энергичен и мажорен, что соответствует и более жизнерадостному мироощущению самого поэта».

Некоторые стихотворения Приблудного (как, например, Прощай, подруженька, ты девочка гулящая…) получили хождение в виде песен. Так, Приблудному приписывается сочинение одного из «канонических» вариантов знаменитой песни «Мурка».

После возвращения поэта из астраханской ссылки его стихотворения отвечают, преимущественно, социально-политическому заказу.

Библиография

Издания стихов И. Приблудного 
 
 
 
 
 Иван Приблудный. «Всё написанное» — М.: Русский Гулливер, 2022. — 308 с. — «КПД».

Литература о нём

Память 
В 1989 году в городе Новоайдар открыт памятник И. Приблудному (скульпторы — Щербаков Н. Н., Смирнов А. Г.).

Также памятник и мемориальная доска установлены на родине поэта — в селе Безгиново.

Воспоминания Натальи Милоновой о Приблудном были в начале 1990-х переданы луганскому литератору А.П. Мальцеву с условием опубликовать только после её смерти. Сокращенный вариант был опубликован в 2007 в местном литературном альманахе «Крылья», полный текст издан книгой в 2020 году в Луганске (Украина).

Комментарии

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Поэты СССР
Новокрестьянские поэты
Расстрелянные в РСФСР
Посмертно реабилитированные в СССР

Сергей Есенин
Мастер и Маргарита
Поэты русского авангарда
Конструктивисты
Казнённые в 1937 году
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР